Black Hawk (o Blackhawk o Blackhawks) puede referirse a:

Personajes 
 Halcón Negro (jefe tribal), un jefe indio de las tribus Sauk y Fox del siglo XIX.
 La Guerra de Halcón Negro, llamada así por el anterior.

Lugares 
 Blackhawk (California)
 Blackhawk-Camino Tassajara, California.
 Black Hawk (Colorado)
 Blackhawk (Dakota del Sur)
 Blackhawk (Misisipi)
 Black Hawk County, Iowa
 Black Hawk Bridge, un puentre sobre el río Misisipi, entre Iowa y Wisconsin.
 Black Hawk College, en Illinois.
 Black Hawk Purchase, una región histórica de Iowa.

Lagos 
 Black Hawk Lake (Madera County, California), una reserva en Madera County, California.
 Black Hawk Lake (Tuolumne County, California), un lago en Tuolumne County, California.
 Black Hawk Lake (Sac County, Iowa), un lago glacial en Sac County, Iowa.
 Black Hawk Lake (Iowa County, Wisconsin), un lago glacial en Iowa County, Wisconsin.

Vehículos 
 USS Black Hawk, el nombre de cuatro navíos de los Estados Unidos.
 Dos tipos de helicópteros manufacturados por Sikorsky Aircraft:
 Sikorsky S-67 "Blackhawk", un helicóptero de ataque.
 UH-60 Black Hawk, un helicóptero utilitario.

Deportes 
 Chicago Blackhawks, un equipo de la National Hockey League.
 San Francisco Bay Blackhawks, un equipo de fútbol de USA.
 Los Atlanta Hawks, previamente conocidos como los Tri-Cities Blackhawks.
 Waterloo Black Hawks, un equipo junior de hockey de USA.
 Iowa Blackhawks, un equipo indoor de fútbol de USA.

Media y otros usos 
 Blackhawk Division, una división mecanizada estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial
 Black Hawk Down: A Story of Modern War, un libro de Mark Bowden.
 Black Hawk Down, un film de Ridley Scott basado en el libro de Mark Bowden.
 Delta Force: Black Hawk Down, un videojuego.
 Delta Force: Black Hawk Down: Team Sabre, videojuego de la saga Delta Force, secuela del anterior.
 Blackhawk (banda), una banda de música country.
 Blackhawk (album), álbum debut de la banda.
 Blackhawks son un tipo de nave espacial. sensible biológica de Peter F. Hamilton's en la ficción de The Night's Dawn Trilogy''.
 Blackhawk (Janos Prohaska), líder del Escuadrón Blackhawk, personaje principal de la historieta de la editorial DC Comics. 
 El Escuadrón Blackhawk son un grupo ficticio de aviadores de la II Guerra Mundial en el Universo de la editorial DC Comics, originalmente la publicaba Quality Comics.
 Lady Blackhawk, serie de personajes femeninos que han tenido dicho nombre clave, siento todas las versiones integrantes de los Blackhawks, también perteneciente al mismo equipo de aviadores ficticios de la editorial DC Comics.